Об'єкти NGC
Волопас (сузір'я)
Галактики